Erdene kan syfta på:

Geografi

Mongoliet 

 Erdene (distrikt i Mongoliet, Dornogobi), 
 Erdene (distrikt i Mongoliet, Töv), 
 Erdene (distrikt i Mongoliet, Gobi-Altaj), 

Robotskapade Mongolietförgreningar